Dit is de wereldranglijst van januari 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 februari 2010.

Mannen 01